Belon'i Tsiribihina (district), een district van Madagaskar
Belon'i Tsiribihina (stad), de hoofdstad van dit district